Појам Тенеси може да се односи на:

 Тенеси, савезна држава
 Тенеси (река), река у источном делу Сједињених Америчких Држава
 Тенеси (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Тенеси Вилијамс, амерички драмски писац